Яньчэн (盐城) — городской округ провинции Цзянсу (КНР)
 Яньчэн (Хэнань) (郾城) — район городского подчинения городского округа Лохэ провинции Хэнань (КНР)
 Яньчэн (Тайвань) (鹽埕) — район города центрального подчинения Гаосюн провинции Тайвань (Китайская Республика)